St.-Heinrichs-Orden steht für:

 Militär-St.-Heinrichs-Orden, Auszeichnung durch Kurfürst August III.
 St. Heinrichs Nadel, Auszeichnung durch das Adelshaus Wettin